Rónai ist der Familienname folgender Personen:

 József Rippl-Rónai (1861–1927), ungarischer Maler
 Sándor Rónai (1892–1965), ungarischer kommunistischer Politiker und Staatspräsident
 Sándor Rónai (Politiker, 1988) (* 1988), ungarischer Politiker, MdEP
 Zoltán Rónai (1880–1940), ungarischer Politiker